Хуан-Альдама () — город в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Альдама и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Поселение было основано 7 августа 1671 года Педро Кано де лос Риосом как ранчо для разведения скота под названием Сан-Херонимо. В 1717 году на юге от поселения францисканцы основали миссию для крещения местного населения. 7 сентября 1826 года поселение было переименовано в честь мексиканского революционера Хуана Альдамы.

Через город проходит идущая с юго-запада на северо-восток .

Примечания 

Города Чиуауа